Filip Landsman (* 3. Mai 1990) ist ein tschechischer Eishockeytorwart, der seit 2015 bei Polonia Bytom in der polnischen Eishockeyliga unter Vertrag steht.

Karriere 
Landsman erhielt seine Ausbildung beim tschechischen Traditionsclub HC Pardubice, wo er in allen Altersklassen der Jugendmannschaften auflief. Erste Erfahrung bei den Senioren sammelte er durch diverse Leihverträge mit Clubs aus der ersten und zweiten Liga. In der Saison 2009/10 spielte er erstmals in der tschechischen Extraliga, als die beiden Torhüter des HC Pardubice, Dominik Hašek und Martin Růžička, zur selben Zeit verletzt waren und Landsman für zwei Spiele einsprang. Zur selben Zeit wurde er an den HC Chrudim in der 1. Liga verliehen, wo er sich als erster Torwart etablierte und sich trotz der schwachen Gesamtleistung der Mannschaft gute Statistiken erspielte. 

2011 wurde er von Orli Znojmo verpflichtet, der in diesem Jahr seine Premierensaison in der Erste Bank Eishockey Liga feierte. Landsman war anfangs als Nummer zwei hinter Ondřej Kacetl gesetzt, der jedoch nicht überzeugen konnte. Mitte Oktober rückte er ins erste Glied vor.

Karrierestatistik

Hauptrunde

Playoffs

Weblinks 
 
 

Eishockeytorwart (HC Pardubice)
Eishockeytorwart (Orli Znojmo)
Eishockeytorwart (Vlci Žilina)
Eishockeytorwart (HK Poprad)
Eishockeytorwart (Polonia Bytom)
Tschechoslowake
Tscheche
Geboren 1990
Mann